Lhota může znamenat:

obecný význam slova
 Lhota – původ jména Lhota

název lidského sídla nebo jeho části
 Lhota (okres Český Krumlov) – zaniklá ves v okrese Český Krumlov
Lhota (okres Kladno) – obec v okrese Kladno (Lhota u Kamenných Žehrovic)
 Lhota (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ
 Lhota (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Lhota (okres Zlín) – obec v okrese Zlín

 Lhota (Polsko) (Ligota) – obec v polské části Těšínska

 Lhota (Bor) – část obce Bor v okrese Tachov
 Lhota (Černošín) – část obce Černošín v okrese Tachov
 Lhota (Číměř) – část obce Číměř v okrese Jindřichův Hradec
 Lhota (Čistá) – část obce Čistá v okrese Rakovník
 Lhota (Dolní Břežany) – část obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ
 Lhota (Dubá) – část obce Dubá v okrese Česká Lípa
 Lhota (Dynín) – část obce Dynín v okrese České Budějovice
 Lhota (Háj ve Slezsku) – část obce Háj ve Slezsku v okrese Opava
 Lhota (Chříč) – část obce Chříč v okrese Plzeň-sever
 Lhota (Chuchelna) – část obce Chuchelna v okrese Semily
 Lhota (Kelč) – část obce Kelč v okrese Vsetín
 Lhota (Letovice) – část obce Letovice v okrese Blansko
 Lhota (Lhota-Vlasenice) – část obce Lhota-Vlasenice v okrese Pelhřimov
 Lhota (Liběšice) – část obce Liběšice v okrese Louny
 Lhota (Lísek) – část obce Lísek v okrese Žďár nad Sázavou
 Lhota (Merklín) – část obce Merklín v okrese Plzeň-jih
 Lhota (Mladošovice) – část obce Mladošovice v okrese České Budějovice
 Lhota (Nahořany) – část obce Nahořany v okrese Náchod
 Lhota (Netvořice) – část obce Netvořice v okrese Benešov
 Lhota (Pačlavice) – část obce Pačlavice v okrese Kroměříž
 Lhota (Plzeň) – část obce Plzeň 10-Lhota v okrese Plzeň-město
 Lhota (Praha) – zaniklá středověká vesnice v katastrálním území Újezd nad Lesy v Praze 9
 Lhota (Přelouč) – část obce Přelouč v okrese Pardubice
 Lhota (Trutnov) – část obce Trutnov v okrese Trutnov
 Lhota (Třebenice) – část obce Třebenice v okrese Litoměřice
 Lhota (Úštěk) – část obce Úštěk v okrese Litoměřice
 Lhota (Valašské Meziříčí) – část obce Valašské Meziříčí v okrese Vsetín
 Lhota (Vyškov) – část obce Vyškov v okrese Vyškov

 Ligota Tworkowska (česky také Lhota) – zaniklá vesnice v polské části Slezska

název vrchu nebo hory
 Lhota (České středohoří) – vrch v Českém středohoří u obce Milešov (571 m)

název jezera
 Jezero Lhota – jezero u obce Lhota v okrese Praha-východ

 část názvu sídla

 Alenina Lhota – část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Balkova Lhota – obec v okrese Tábor
 Bělečská Lhota – část obce Těšovice v okrese Prachatice
 Beranova Lhota – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Bílá Lhota – obec v okrese Olomouc
 Bilantova Lhota – část obce Trpišovice v okrese Havlíčkův Brod
 Bláhova Lhota – část obce Vysoký Chlumec v okrese Příbram
 Blatníkovská Lhota – zaniklá obec na území dnešních Pardubic
 Bližší Lhota – část obce Horní Planá v okrese Český Krumlov
 Bolehošťská Lhota – část obce Bolehošť v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Borová Lhota – část města Pyšely v okrese Benešov
 Bradlecká Lhota – obec v okrese Semily
 Broučkova Lhota – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Broumova Lhota – část obce Krásná Hora v okrese Havlíčkův Brod
 Břekova Lhota – část obce Dublovice v okrese Příbram
 Buková Lhota – část obce Benešov v okrese Benešov
 Čertova Lhota – bývalý název obce (později města) Mariánské Hory
 Červená Lhota (Bílá Lhota) – část obce Bílá Lhota v okrese Olomouc
 Červená Lhota (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Červená Lhota (Pluhův Žďár) – část obce Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Červená Lhota (Úžice) – část obce Úžice v okrese Mělník
 Česká Lhota – část obce Dívčice v okrese České Budějovice
 Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Dlouhá Lhota (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Dlouhá Lhota (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Dlouhá Lhota (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Dlouhá Lhota (Maršovice) – část obce Maršovice v okrese Benešov
 Dobrovítova Lhota – část obce Trpišovice v okrese Havlíčkův Brod
 Dohnalova Lhota – část obce Kosova Hora v okrese Příbram
 Dolní Lhota (Blansko) – část obce Blansko v okrese Blansko
 Dolní Lhota (okres Ostrava-město) – obec v okrese Ostrava-město
 Dolní Lhota (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Dolní Lhota (Janovice nad Úhlavou) – část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 Dolní Lhota (Načeradec) – část obce Načeradec v okrese Benešov
 Dolní Lhota (Stráž nad Nežárkou) – část obce Stráž nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec
 Dolní Lhota (Svojanov) – část obce Svojanov v okrese Svitavy
 Dubová Lhota – část obce Janovice nad Úhlavou v okrese Klatovy
 Dubská Lhota – část obce Dub v okrese Prachatice
 Francova Lhota – obec v okrese Vsetín
 Haškovcova Lhota – obec v okrese Tábor
 Hlásná Lhota (Podhradí) – část obce Podhradí v okrese Jičín
 Hlásná Lhota (Záblatí) – část obce Záblatí v okrese Prachatice
 Hlaváčkova Lhota – část obce Ješetice v okrese Benešov
 Horákova Lhota – část obce Želivsko v okrese Svitavy
 Horažďovická Lhota – část obce Horažďovice v okrese Klatovy
 Horní Lhota (Blansko) – část obce Blansko v okrese Blansko
 Horní Lhota (Dolní Žďár) – část obce Dolní Žďár v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Lhota (okres Ostrava-město) – obec v okrese Ostrava-město
 Horní Lhota (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Horní Lhota (Načeradec) – část obce Načeradec v okrese Benešov
 Horní Lhota (Týnec) – část obce Týnec v okrese Klatovy
 Hrazená Lhota – část obce Vlašim v okrese Benešov
 Hroznová Lhota – obec v okrese Hodonín
 Hrušova Lhota – část obce Přehořov v okrese Tábor
 Hurtova Lhota – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Husí Lhota – obec v okrese Mladá Boleslav
 Chocenická Lhota – část obce Chocenice v okrese Plzeň–jih
 Chodská Lhota – obec v okrese Domažlice
 Chocholatá Lhota – část obce Vlachovo Březí v okrese Prachatice
 Chomoutova Lhota – část obce Borotín v okrese Tábor
 Chrastová Lhota – část obce Brněnec v okrese Svitavy
 Jankovská Lhota – část obce Jankov v okrese Benešov
 Janovická Lhota – část obce Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora
 Jeníčkova Lhota – část obce Chotoviny v okrese Tábor
 Jestřabí Lhota – obec v okrese Kolín
 Jobova Lhota – část obce Kněževes (okres Blansko) v okrese Blansko
 Kacákova Lhota – obec v okrese Jičín
 Kácova Lhota – část obce Kozmice v okrese Benešov
 Kácovská Lhota – část obce Tichonice v okrese Benešov
 Kamenná Lhota (Borotín) – část obce Borotín v okrese Tábor
 Kamenná Lhota (Čestín) – část obce Čestín v okrese Kutná Hora
 Kamenná Lhota – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Kamenná Lhota (Popovice) – část obce Popovice v okrese Benešov
 Kapsova Lhota – část obce Radošovice v okrese Strakonice
 Karasova Lhota – část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Klášterská Lhota – obec v okrese Trutnov
 Korbelova Lhota – část obce Velké Opatovice v okrese Blansko
 Kostelecká Lhota – část obce Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Kostelní Lhota – obec v okrese Nymburk
 Koubalova Lhota – část obce Klučenice v okrese Příbram
 Králova Lhota (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Králova Lhota (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Krchlebská Lhota – část obce Zbýšov v okrese Kutná Hora
 Křekovická Lhota – část obce Šebířov v okrese Tábor
 Lékařova Lhota – část obce Sedlec v okrese České Budějovice
 Lhota Bubeneč – část obce Křivsoudov v okrese Benešov
 Lhota nad Moravou – část obce Náklo v okrese Olomouc
 Lhota nad Rohanovem – část obce Vacov v okrese Prachatice
 Lhota Netřeba, dříve též Lhota u Dobrušky – část obce Podbřezí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Lhota pod Džbánem – část obce Mutějovice v okrese Rakovník
 Lhota pod Horami – část obce Temelín v okrese České Budějovice
 Lhota pod Hořičkami – obec v okrese Náchod
 Lhota pod Kosířem – část obce Drahanovice v okrese Olomouc
 Lhota pod Kůstrým – část obce Nová Ves v okrese Strakonice
 Lhota pod Libčany – obec v okrese Hradec Králové
 Lhota pod Pannou – část obce Homole u Panny v okrese Ústí nad Labem
 Lhota pod Radčem – obec v okrese Rokycany
 Lhota Rapotina – obec v okrese Blansko
 Lhota Samoty – část obce Planá nad Lužnicí v okrese Tábor
 Lhota u Chroustovic – část obce Chroustovice v okrese Chrudim
 Lhota u Kestřan – část obce Kestřany v okrese Písek
 Lhota u Konice – část obce Brodek u Konice v okrese Prostějov
 Lhota u Lysic – obec v okrese Blansko
 Lhota u Olešnice – obec v okrese Blansko
 Lhota u Příbramě – obec v okrese Příbram
 Lhota u Skutče – část obce Skuteč v okrese Chrudim
 Lhota u Stříbra – část obce Stříbro v okrese Tachov
 Lhota u Svaté Anny – část obce Kraselov v okrese Strakonice
 Lhota u Šternberka – část obce Šternberk v okrese Olomouc
 Lhota u Vsetína – obec v okrese Vsetín
 Lhota Veselka – část obce Postupice v okrese Benešov
 Lhota za Červeným Kostelcem – část obce Červený Kostelec v okrese Náchod
 Lhota-Vlasenice – část obce Lhota-Vlasenice v okrese Pelhřimov
 Lipová Lhota – část obce Budětice v okrese Klatovy
 Machovská Lhota, dříve též Lhota u Police nad Metují – část obce Machov v okrese Náchod
 Malá Lhota (Libošovice) – část obce Libošovice v okrese Jičín
 Malá Lhota (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Malá Lhota (Velká Lhota) – část obce Velká Lhota v okrese Vsetín
 Malá Lhota (zaniklá obec) – zaniklá obec na území dnešní Přelouče
 Malšova Lhota – část obce Hradec Králové v okrese Hradec Králové
 Manova Lhota – část obce Rohozná v okrese Svitavy
 Masákova Lhota – část obce Zdíkov v okrese Prachatice
 Mokrá Lhota (Bystřice) – část obce Bystřice v okrese Benešov
 Mokrá Lhota (Nové Hrady) – část obce Nové Hrady v okrese Ústí nad Orlicí
 Nedašova Lhota – obec v okrese Zlín
 Nesperská Lhota – část obce Vlašim v okrese Benešov
 Nízká Lhota – část obce Kámen v okrese Pelhřimov
 Nová Lhota (Kluky) – část obce Kluky v okrese Kutná Hora
 Nová Lhota (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Nová Lhota (Vidice) – část obce Vidice v okrese Kutná Hora
 Ostrožská Lhota – obec v okrese Uherské Hradiště
 Ovesná Lhota – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Panská Lhota – část obce Brtnice v okrese Jihlava
 Pařezská Lhota – část obce Holín v okrese Jičín
 Pazderná Lhota – část obce Popovice v okrese Benešov
 Pechova Lhota – část obce Hrejkovice v okrese Písek
 Pejšova Lhota – část obce Borotín v okrese Tábor
 Petrova Lhota – část obce Studený v okrese Benešov
 Písková Lhota (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Písková Lhota (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk
 Plachova Lhota – část obce Smilkov v okrese Benešov
 Plzeň 10-Lhota – městský obvod statutárního města Plzně v okrese Plzeň-město
 Podhradní Lhota – část obce Podhradní Lhota v okrese Kroměříž
 Podchýšská Lhota – část obce Chyšky v okrese Písek
 Podkopná Lhota – část obce Podkopná Lhota v okrese Zlín
 Prosenická Lhota – část obce Prosenická Lhota v okrese Příbram
 Prostřední Lhota – část obce Chotilsko v okrese Příbram
 Přední Lhota (Poděbrady) – část obce Poděbrady v okrese Nymburk
 Ptákova Lhota – část obce Vacov v okrese Prachatice
 Rabštejnská Lhota – obec v okrese Chrudim
 Radkova Lhota – obec v okrese Přerov
 Ratiborova Lhota – část obce Mičovice v okrese Prachatice
 Roubíčkova Lhota – část obce Postupice v okrese Benešov
 Rybova Lhota – část obce Skalice v okrese Tábor
 Rytířova Lhota – část obce Libošovice v okrese Jičín
 Řešetova Lhota – část obce Studnice v okrese Náchod
 Salačova Lhota – obec v okrese Pelhřimov
 Sejcká Lhota – část obce Chotilsko v okrese Příbram
 Semínova Lhota – část obce Újezd pod Troskami v okrese Jičín
 Skočova Lhota – část obce Malá Roudka v okrese Blansko
 Slovanská Lhota – část obce Drevníky v okrese Příbram
 Smetanova Lhota – obec v okrese Písek
 Smidarská Lhota – část obce Vinary v okrese Hradec Králové
 Solná Lhota – část obce Vimperk v okrese Prachatice
 Sovoluská Lhota – část obce Lipoltice v okrese Pardubice
 Staňkova Lhota – část obce Sobotka v okrese Jičín
 Stará Lhota – část obce Nýrsko v okrese Klatovy
 Starcova Lhota – část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Starojická Lhota – část obce Starý Jičín v okrese Nový Jičín
 Stoklasná Lhota – část obce Tábor v okrese Tábor
 Stračovská Lhota – část obce Mžany v okrese Hradec Králové
 Střelskohoštická Lhota – část obce Střelské Hoštice v okrese Strakonice
 Sudličkova Lhota – část obce Mostek v okrese Ústí nad Orlicí
 Suchá Lhota – obec v okrese Svitavy
 Svatogothardská Lhota – část obce Hořice v okrese Jičín
 Šárovcova Lhota – obec v okrese Jičín
 Štědrákova Lhota – část obce Ruda nad Moravou v okrese Šumperk
 Štěpanická Lhota – část obce Benecko v okrese Semily
 Štěpánovská Lhota – část obce Trhový Štěpánov v okrese Benešov
 Švastalova Lhota – část obce Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram
 Švejcarova Lhota – část obce Úlehle v okrese Strakonice
 Tažovická Lhota – část obce Volenice v okrese Strakonice
 Tvarožná Lhota – obec v okrese Hodonín
 Uhlířská Lhota – obec v okrese Kolín
 Úhřetická Lhota – obec v okrese Pardubice
 Včelákova Lhota – část obce Sedlec-Prčice v okrese Benešov
 Velká Lhota – obec v okrese Vsetín
 Velká Lhota (Volfířov) – část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec
 Velká Lhota (Vrchotovy Janovice) – část obce Vrchotovy Janovice v okrese Benešov
 Veselská Lhota – část obce Vysoké Veselí v okrese Jičín
 Vidlákova Lhota – část obce Benešov v okrese Benešov
 Víchovská Lhota – část obce Víchová nad Jizerou v okrese Semily
 Vilasova Lhota – část obce Petrovice v okrese Příbram
 Viničná Lhota – část obce Rožďalovice v okrese Nymburk
 Vlachova Lhota – obec v okrese Zlín
 Volavá Lhota – část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 Vranová Lhota – obec v okrese Svitavy
 Vranovská Lhota – část obce Vranov v okrese Benešov
 Vrbová Lhota – obec v okrese Kolín
 Vysoká Lhota (Čerčany) – část obce Čerčany v okrese Benešov
 Vysoká Lhota – obec v okrese Pelhřimov
 Zábeštní Lhota – obec v okrese Přerov
 Záborná Lhota – část obce Chotilsko v okrese Příbram
 Zálesní Lhota – část obce Studenec v okrese Semily
 Zárybničná Lhota – část obce Tábor v okrese Tábor
 Zářecká Lhota – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Zelená Lhota – část obce Nýrsko v okrese Klatovy
 Zelenecká Lhota – obec v okrese Jičín
 Žemličkova Lhota – část obce Petrovice v okrese Příbram

příjmení osob
 Albín Lhota (1847–1889), český malíř.
 Antonín Lhota (1812–1905), český malíř
 Antonín Lhota (historik) (1884–1956), český bibliofil a rakovnický historik
 Jan Lhota (1811–1890), český úředník a politik, poslanec Říšského sněmu
 Joe Lhota (* 1954), americký politik
 Stanislav Lhota (* 1974), český biolog, primatolog
 Zdeněk Lhota (* 1967), více nositelů téhož jména a příjmení

Související články 
 Lhotka
 Lhoty
 Lhotky
 Lehota

Externí odkazy 
 

Wikipedie:Rozcestníky
Rozcestníky - místopisné jméno
Lhoty v Česku